Ердевик () — село в Сербии, в общине Шид, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 3316 жителей (по переписи населения 1991 года — 3427 жителей).

Демография 
В селе Ердевик, по переписи 2002 года проживали 2689 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 42,3 года (40,0 лет у мужчин и 44,6 года у женщин). В селе есть 1224 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,71.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания 

Населённые пункты Воеводины